Загульський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Загульський Лев Миколайович (1911—1993) — священник УГКЦ, громадський діяч.
 Загульський Микола (1862—1935) — український селянин, громадський і політичний діяч (член УНДП).
 Загульський Михайло Миколайович (1960—2002) — український науковець, кандидат біологічних наук, ботанік-орхідолог.

Українські прізвища